Hemmerling ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Hemmerling (1903–1967), Schweizer Komponist
 Joachim Hemmerling (* 1926), deutscher Jurist und Politiker (SED)
 Jürgen Hemmerling (* 1951), deutscher Leichtathlet (DDR)
 Kurt Hemmerling (1898–1977), deutscher Bauingenieur
 Michel Hemmerling (1889–1962), luxemburgischer Turner

Siehe auch:
 Hämmerling